Novaesium steht für:

 den historischen Namen der Stadt Neuss
 Castrum Novaesium, ehemaliges Legionslager Neuss

Siehe auch:
 Rhein-Kreis Neuss
 Durnomagus